Zelovo (Milna), een dorp in de gemeente Milna, Kroatië
Zelovo (Sinj), een dorp in de gemeente Sinj, Kroatië